Regió de Frígia
Frígia Major
Frígia Menor
Frígia Hel·lespòntica
Frígia Epicteta
Frígia Parorios
 Regne de Frígia
 Satrapia de Frígia
 Província romana de Frígia a partir del 133 aC.
Frígia Primera
Frígia Primera
Frígia Pacatiana
Frígia Salutaris